Winnie Madikizela-Mandela (gemeente) - gemeente in Zuid-Afrika
 Winnie Mandela - volledige naam Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, Zuid-Afrikaans activiste